Rheinbrunnen steht für
Vater-Rhein-Brunnen
Rheinbrunnen (Köln)
Siehe auch:
Reinsbrunnen
Reinsbronn